A Copa do Golfo de Nações Sub-17 de 2009 foi a segunda edição da Copa do Golfo de Nações Sub-17, realizada nos Emirados Árabes Unidos. Nesta edição 6 seleções participaram e por ser país-sede os Emirados Árabes Unidos foram cabeça-de-chave no Grupo A.

Fase de Grupos

Grupo A

Grupo B

Fase Final

Disputa pelo 5º Lugar

Semis-finais

Disputa do 3º Lugar

Finalíssima

Premiações

Estatísticas

Artilharia 

 3 gols (3)
  Fahad Al Mouallad
  Mubarak Salim
  Badr Mubarak
 2 gols (3)
  Yousif Saeed
  Soud Adailam Al Enazi
  Mohammed Al Habsi
 1 gol (5)
  Abdallah Al-Ammar
  Abdallah Al Fahad
  Fahad Almalki
  Faris Al-Ahmadi
  Abdullah Sultan

 1 gol (continuação) - (10)
  Abulrahman Al-Omairi
  Ahmad Ali
  Jawhar Ahmed
  Majed Shahin
  Saeed Ali
  Salah Ali
  Mohammed Al Fahad
  Khamis Araimi
  Yassin Juma
  Mohamed Jamal
|}

Melhores Ataques 

10 gols
 

 7 gols 
 

 6 gols 
 

 4 gols 
 

 3 gols 
 

 2 gols 
 

Competições da UAFA
Copa das Nações do Golfo